Zkratka MNK má několik významů:

 MNK, Muzeum Narodowe w Krakowie
 MNK, kód jazyka Mandinka, užívaný v Senegalu. Podle ISO 639-3
 MNK, Methyl nonyl ketone, česky 2-undekanon – chemická sloučenina, vyskytující se též přirozeně v některých plodinách
 MNK, český online magazín Městem na kole

Zkratky